Green River kan henvise til:

Floder

Canada 
 Green River (British Columbia), en biflod til Lillooet River
 Green River (New Brunswick), en biflod til Gulf of St. Lawrence
 Green River (Ontario), en biflod til Crowe River

Sydafrika 
 Green River (Northern Cape), en fold i Northern Cape Province

USA 
 Green River (Illinois), en biflod til Rock River
 Green River (Kentucky), en biflod til Ohio River
 Green River (Housatonic River biflod), en biflod til Housatonic River i Massachusetts og New York
 Green River (Hoosic River biflod), en biflod til Hoosic River i Massachusetts
 Green River (Deerfield River biflod), en biflod til Deerfield River i Massachusetts og Vermont
 Green River (Cold River biflod), en flod i Massachusetts
 Green River (Jordan River biflod), en biflod til Jordan River i Antrim County, Michigan
 Green River (Intermediate River biflod), del af River Chain of Lakes Watershed i Antrim County, Michigan
 Green River (North Carolina)
 Green River (North Dakota), en biflod til Heart River
 Green River (Oregon), en biflod til Five Rivers
 Green River (Missouri), en flod i Missouri
 Green River (Tennessee), en biflod til Buffalo River
 Green River (Texas), en biflod af Rio Grande
 Green River (Batten Kill), en flod i Vermont
 Green River (Lamoille River biflod), en flid i Vermont
 Green River (Colorado River biflod), stor biflod af Colorado River
 Green River (Duwamish River biflod), en biflod til Duwamish River i staten Washington
 Green River (North Fork Toutle River biflod), den længste biflod af Toutle River i staten Washington
 Green River (Toutle River biflod), en flod i Washington

Områder 
 Green River, Illinois, et kommunefri område i Henry County
 Green River, Utah, en by i Emery County
 Green River, Wyoming, en by i Sweetwater County
 Green River, en sprøgelse by i British Columbia
 Green River, en samfund i Pickering, Ontario
 Rivière-Verte, New Brunswick, en landsby in Madawaska County

Musik 
 Green River (band), et grunge band fra Seattle, Washington
 Green River (album), en album fra 1969 af Creedence Clearwater Revival
 "Green River" (sang), en sang fra 1969 fra det album
 "Green River", en sang af C. W. McCall fra albumet Black Bear Road
 "Green River", en sang af Waylon Jennings fra albumet Nashville Rebel
 "Green River", en sang af The Everly Brothers fra albumet Stories We Could Tell
 "Green River", en sang fra the Dixie Chick's debutalbum Thank Heavens for Dale Evans
 "Green River", en sang af Hooded Fang fra album Album fra 2010
 "Green River", en sang af Real Estate fra albumet Real Estate
 "Green River", en instrumental af Church of Misery fra albumet Master of Brutality